Réveille-matin (ou « réveil »), une horloge
 Euphorbe réveille-matin (Euphorbia helioscopia), une plante annuelle.

Voir aussi 

 
 
 Réveille-matin des François : pamphlet huguenot (1574), attribué à Nicolas Barnaud